Чіанграй:

 Чіанграй — найпівнічніша з 77-и провінцій Таїланду.
 Чіанграй — місто в північному Таїланді, столиця однойменної провінції.
 Чіанграй — цивільний аеропорт, який обслуговує комерційні авіаперевезення міста Чіанграй